

Films 
 Oh, What a Night, film de Lloyd Ingraham sorti en 1926 ;
 , film de Frank Richardson sorti en 1935 ;
 Oh, What a Night, film de William Beaudine sorti en 1944 ;
 Oh, What a Night, film sorti en 1992.

Musique 
 Oh, What a Night, chanson des Dells, 1956 ;
 December, 1963 (Oh, What a Night), chanson de 1975 des Four Seasonsreprise en français sous le titre Cette année-là ;
 Oh What a Night, un single de 2011 de Guano Apes.